ТКФ — многозначная аббревиатура:
 ТКФ — трансформатор тока катушечный с фарфоровой изоляцией
 ТКФ — трикальцийфосфат
 ТКФ — трикрезилфосфат
 ТКФ — Тульская кондитерская фабрика
 ТКФ — Троицкая камвольная фабрика

См. также 
 ТКФС — типовая клинико-фармакологическая статья
 НТКФ — Научно-техническая коммерческая фирма
 TKF — аббревиатура латиницей